Skrót GRS możne oznaczać:
 GRS 80 – geodezyjny system odniesienia
 Geophysical Research Satellite – satelita geofizyczny
 GRS – graniformametr spychaczowy, przyrząd geologiczny
 General Radio Service – jedno z określeń CB radio